Черноземное или Чернозёмное — название населённых пунктов.

Россия 
 Чернозёмное — село в Советском районе Крыма.

Украина 
 Черноземное — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Черноземное — село в Токмакском районе Запорожской области.

См. также 
 Чернозёмное ПМЭС — крупное предприятие, осуществляющее эксплуатацию линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) сверхвысокого напряжения.
 Чернозёмный